Jovi pode ser:

Bon Jovi
Jon Bon Jovi
Bon Jovi (álbum)

Desambiguação